Alfeld (Baviera) – comune del circondario Nürnberger Land (Baviera)
 Alfeld (Leine) – città del circondario rurale di Hildesheim (Bassa Sassonia)